Rugby atletski klub Olimpija je ragbijski klub iz Ljubljane.

Klupsko sjedište je u Ljubljani.

Klupska boja je zelena.

Vanjske poveznice 

http://www.rugby-olimpija.si/ Službene stranice

Slovenski ragbi klubovi
Šport u Ljubljani